Rexall Place to hala sportowa znajdująca się w Edmonton w Kanadzie. Hala od 1974–1995 nazywała się Northlands Coliseum, od 1995 do 1998 hala nazywała się Edmonton Coliseum, od 1998 do 2003 Skyreach Centre, a od 2003 roku hala nosi swoją obecną nazwę. Przed halą stoi statua Wayne’a Gretzky’ego jednego z najlepszych hokeistów, który grał między innymi w Edmonton Oilers, w drużynie która rozgrywa swoje mecze na tej hali.

Obecnie swoje mecze rozgrywają tutaj drużyny:
 Edmonton Oilers-NHL (od 1974)
 Edmonton Rush-NLL (od 2006)
 Edmonton Oil Kings (od 2007)

Dawniej swoje mecze rozgrywała tutaj drużyna:

 Edmonton Road Runners-AHL (od 2004 do 2005)

Informacje 
 Adres: 7424 118 Ave. N.W. Edmonton, Alberta T5B 4M9
 Otwarcie: 1974 rok
 Pojemność: 16 839 miejsc

Hale sportowe i widowiskowe w Kanadzie
Lodowiska w Kanadzie
Sport w Edmonton